Ossett Town AFC (celým názvem: Ossett Town Association Football & Social Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Ossett v metropolitním hrabství West Yorkshire. Založen byl v roce 1936. Zanikl v roce 2018 po fúzi s Ossett Albion do nově vytvořeného klubu Ossett United. Klubové barvy byly červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Ingfield s kapacitou 1 950 diváků.

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 4. předkolo: 2017/18
 FA Trophy
 2. kolo: 1999/00
 FA Vase
 5. kolo: 1988/89

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1945–1950: Yorkshire Football League
 1950–1959: Yorkshire Football League (Division One)
 1959–1960: Yorkshire Football League (Division Two)
 1960–1962: Yorkshire Football League (Division One)
 1962–1970: Yorkshire Football League (Division Two)
 1970–1973: Yorkshire Football League (Division Three)
 1973–1975: Yorkshire Football League (Division Two)
 1975–1976: Yorkshire Football League (Division Three)
 1976–1978: Yorkshire Football League (Division Two)
 1978–1980: Yorkshire Football League (Division One)
 1980–1982: Yorkshire Football League (Division Two)
 1982–1984: Northern Counties East League (Division One North)
 1984–1985: Northern Counties East League (Division One Central)
 1985–1989: Northern Counties East League (Division Two)
 1989–1990: Northern Counties East League (Division One)
 1990–1999: Northern Counties East League (Premier Division)
 1999–2004: Northern Premier League (Division One)
 2004–2011: Northern Premier League (Premier Division)
 2011–2018: Northern Premier League (Division One North)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky – archiv z 23. března 2018 
 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1936
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2018
West Yorkshire